Брезолупи може бити:

 Брезолупи (Бановце на Бебрави), насељено мјесто у округу Бановце на Бебрави, Тренчински крај, Словачка Република
 Брезолупи (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република